2. Nikolskoje () ist der Name russischer Orte:

 2. Nikolskoje (Kastornoje), Dorf im Rajon Kastornoje, Oblast Kursk
 2. Nikolskoje (Medwenka), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 2. Nikolskoje (Tim), Dorf im Rajon Tim, Oblast Kursk
 2. Nikolskoje (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Nikolskoje